St. Marys puede referirse a los siguientes lugares:
 Río St. Marys, un corto río que drena el lago Superior de los Grandes Lagos, América del Norte.
 St. Marys (Georgia), ciudad en el condado de Camden, estado estadounidense de Georgia.
 St. Marys (Iowa), ciudad en el condado de Warren, estado estadounidense de Iowa.
 St. Marys (Kansas), ciudad en el condado de Pottawatomie, estado estadounidense de Kansas. 
 St. Marys (Virginia Occidental), ciudad en el condado de Pleasants, estado estadounidense de Virginia Occidental.
 St. Marys (Pensilvania), ciudad en el condado de Elk, estado estadounidense de Pensilvania.

Otros
 Municipio de St. Marys 

en:St. Marys